Johanson, ang. nazwisko patronimiczne, syn Johana.
 Jay-Jay Johanson, w rzeczywistości Jäje Johansson
 Sue Johanson